Funicolare di Rocca di Papa (Valle Oscura), in esercizio dal 1907 al 1932
Funicolare di Rocca di Papa (Valle Vergine), in esercizio dal 1932 al 1963